Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн — крупнейший бассейн мира. Расположен в пределах Западно-Сибирской равнины на территории ХМАО, ЯНАО, Омской, Курганской, Томской и частично Свердловской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев России. Площадь около 3,5 млн км².

Нефтегазоносность бассейна связана с отложениями Юрского и Мелового периода. Большая часть нефтяных и газонефтяных залежей находится на глубине 2000—3000 м.

История 

Возможность нефтегазоносности Западно-Сибирской плиты впервые была высказана И. М. Губкиным в 1932—1934.

Запасы 
Как нефтяные, так и газовые месторождения бассейна отличаются высокими дебитами. Нефть Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна — ценное сырьё для химической промышленности. В юрских отложениях нефть более лёгкая, чем в меловых. Газ содержит 90—98 % метана.

Сейчас на территории Западной Сибири добывается 70 % российской нефти. Так, в 1993 году добыча нефти без газового конденсата составила 231 397 192 тонны. Основной объём нефти извлекается насосным способом. Из них уже извлечено 40-45 % нефти.

См. также 
 Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция
 Тюменская нефть

Примечания

Литература 
 Васильев В. Г. Проблема нефтеносности Западносибирской низменности // Нефтяное хозяйство. 1937. № 6. С. 63-71.
 Коровин М. К. Перспективы нефтеносности Западной Сибири. Новосибирск, 1945.
 Нефтяные месторождения Западной Сибири // Геология нефти. Справочник, т. 2, кн. 1. — , 1968.
  Petroleum Geology and Resources of the West Siberian Basin, Russia, By Gregory F. Ulmishek, U.S. Geological Survey Bulletin 2201-G

Ссылки 
 Первая промышленная нефть Шаима сравнима с полетом Гагарина в космос на сайте Агентства нефтегазовой информации, 2020.

Нефтегазоносные бассейны России
Нефтегазоносные бассейны Азии